Kijewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Kijewo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Kijewo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kijewo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Kijewo, quartier de la ville de Szczecin.